Протесты в Венесуэле:
 
 Протесты в Венесуэле (2013).
 
 Массовые протесты в Венесуэле (с 2014).
 .